Эрнест Поку (; ) — нидерландский футболист ганского происхождения, нападающий клуба АЗ.

Футбольная карьера 
Эрнест начинал заниматься футболом в клубе «Робингуд», который расположен в Амстердаме и имеет суринамское происхождение. Затем играл в клубе «Амстердам», пока не перешёл в академию АЗ. В феврале 2020 года подписал контракт с клубом сроком до лета 2023 года. Весной 2021 года попал в состав второй команды АЗ — «Йонг АЗ». 30 апреля 2021 года дебютировал в Эрстедивизи поединком против «Роды», выйдя на поле на замену на 67-ой минуте. Всего в дебютном сезоне успел провести 3 встречи. 

Сезон 2021/2022 начал в составе основной команды. 14 августа 2021 года в поединке первого тура против «Валвейка» дебютировал в Эредивизи.  АЗ проиграл со счётом 1:0, Эрнест вышел на поле на замену на 80-ой минуте вместо  Альберта Гудмюндссона. 18 августа Эрнест дебютировал в Лиге Европы, выйдя на замену на 80-ой минуте в поединке квалификационного этапа против шотландского «Селтика». 

В 2020 году провёл 2 встречи за сборную Нидерландов среди юношей до 16 лет.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»